Alexandra Mary Hirschi (1985-), célébrité, présentatrice et vlogueuse australienne.
 Jonathan Hirschi (1986-), pilote automobile suisse.
 Marc Hirschi (1998-), coureur cycliste suisse.
 Steve Hirschi (1981-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace.